Купата на УЕФА 1978/79 е 8-ото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвърфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1978/79
 Купа на носителите на купи 1978/79

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1978/79

Лига Европа